Hódító Robur, Jules Verne egyik regényhőse
 Robur, a Robur-Werke gépkocsi gyártmánya
 Robur, magyar sci-fi folyóirat az 1980-as években